Бердникова, Августа Васильевна
 Бердникова, Вера Васильевна
 Бердникова, Нина Владимировна